Pierre levée peut faire référence aux entrées suivantes.

Toponymes 
 Pierre-Levée, commune française de Seine-et-Marne.

Mégalithes

Dolmens 

Plusieurs dolmens français portent le nom de « Pierre levée », ou « dolmen de la Pierre levée » :
 dolmen de la Pierre levée, à Saint-Fort-sur-le-Né, en Charente ;
 Pierre levée, ou dolmen des Courades, Saint-Même-les-Carrières, Charente ;
 Pierre Levée, Ardillières, Charente-Maritime ;
 Pierre levée de Beauregard, Chaillevette, Charente-Maritime ;
 La Pierre levée, La Jarne, Charente-Maritime ;
 Pierre Levée de Berthegille, Sablonceaux, Charente-Maritime ;
 Pierre levée, La Vallée, Charente-Maritime ;
 Pierre levée, Graçay, Cher ;
 Pierre levée, Brantôme, Dordogne ;
 Pierre levée, Beauregard-et-Bassac, Dordogne ;
 Pierre levée, Janville-sur-Juine, Essonne;
 Pierre Levée de Confluent, Yzeures-sur-Creuse, Indre-et-Loire;
 Pierre levée, Beaumont-Louestault, Indre-et-Loire ;
 Pierre levée, La Chapelle-Vendômoise, Loir-et-Cher ;
 Pierre levée de Nougayrac, Fontanes-du-Causse, Lot ;
 Pierre levée, Issendolus, Lot ;
 Pierre levée de la Pannonie, Rocamadour, Lot;
 Pierre Levée, Échauffour, Orne ;
 Pierre levée, Fontaine-les-Bassets, Orne ;
 Pierre levée, Bougon, Deux-Sèvres ;
 Pierre levée du Grand Gât, Moutiers-sous-Argenton, Deux-Sèvres ;
 Pierre-Levée des Landes, Bazoges-en-Pareds, Vendée ;
 Pierre levée de la Cour du Breuil, Le Bernard, Vendée ;
 Pierre Levée de Soubise, Brétignolles-sur-Mer, Vendée ;
 Pierre-Levée, Nieul-sur-l'Autise, Vendée ;
 Pierre levée, Poitiers, Vienne ;
 Grande pierre levée, Saint-Laon, Vienne ;
 Petite pierre levée, Saint-Laon, Vienne ;
 Pierre levée de Massigny, Villiers, Vienne.
 Pierre levée, Saint-Laurent-sur-Gorre, Haute-Vienne ;
 Pierre levée de Bouéry, Mailhac-sur-Benaize, Haute-Vienne ;
 Pierre levée, La Roche-l'Abeille, Haute-Vienne ;

Menhirs 

Les menhirs français suivants sont appelés « Pierre levée » :
 Pierre levée de Picarel, Saissac, Aude ;
 Pierre levée de Boisy, Bagneux, Indre ;
 Pierre levée de Charbonneau, La Renaudière, Maine-et-Loire ;
 Pierre levée de la Bretaudière, La Renaudière, Maine-et-Loire ;
 Grande Pierre levée, Saint-Macaire-en-Mauges, Maine-et-Loire ;
 Pierre levée, Silly-en-Gouffern, Orne ;
 Pierre levée, Dissay-sous-Courcillon, Sarthe ;
 Pierre levée, Saint-Raphaël, Var ;
 Pierre Levée des Soux, L'Île-d'Yeu, Vendée ;
 Menhirs de Pierre-Levée, Olonne-sur-Mer, Vendée ;
 Pierre Levée, Naintré, Vienne.

Constructions 
 Château de Pierre-Levée à Olonne-sur-Mer, en Vendée
 Château de Pierre-Levée à Chaumes-en-Retz, en Loire-Atlantique
 Fort de Pierre-Levée à L'Île-d'Yeu, en Vendée.
 Prison de la Pierre Levée, ancienne maison d'arrêt de Poitiers, dans la Vienne (France), située près du dolmen du même nom.
 Rue de la Pierre-Levée, voie du  de Paris.

Voir aussi 
Château de Peyrelade
Pierrelaye

Levée
Homonymie de monument
Homonymie de toponyme